Питаја (воће)
 Питаја (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Питаја (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Питаја, Белем (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Питаја, Артуро Мартинез (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Питаја (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику